Граф Витто́рио Альфье́ри (; 16 января 1749, Асти — 8 октября 1803) — итальянский поэт и драматург-классицист, «отец итальянской трагедии».

Жизнь 
Родился 16 января 1749 года в Асти (Пьемонт). Учился в Турине, увлёкся литературой и начал писать стихи, рано оказавшись свободным после смерти дяди-опекуна, путешествовал по Франции и Голландии, Швеции и Великобритании; неудовлетворённость странами сочеталась с любовными неудачами, преследовавшими поэта. С 1775 года начал писать драмы, сперва по-французски (родным был пьемонтский диалект), затем Альфьери глубже изучил литературный итальянский язык и перешёл на него.

Во Флоренции Альфьери влюбился в принцессу Луизу, графиню Олбани, 24-летнюю жену пожилого британского претендента на престол (Карла Эдуарда Стюарта, некогда «красавчика Чарли»), и, чтобы быть с ней рядом, отказался от наследственного имущества в Турине и передал его сестре. Его возлюбленная с разрешения папы римского ушла от мужа, который дурно с ней обращался; Альфьери последовал за ней в Рим, где сочинил четырнадцать трагедий. Затем поэт путешествовал по Италии, не желая вредить репутации Луизы. Наконец они, покинув Италию из-за гнева деверя Луизы, кардинала Стюарта, воссоединились в Кольмаре (Эльзас) и прожили вместе до конца жизни, не скрывая отношений и деля время между Кольмаром и Парижем, где у них был литературный салон. После Великой французской революции Альфьери и графиня Олбани в 1792 году вновь переехали во Флоренцию (несмотря на тираноборческие мотивы своих трагедий, поэт выступал против якобинцев).

В последние годы Альфьери усиленно изучал греческую драму. Свою бурную жизнь он описал в книге «Жизнь Витторио Альфьери из Асти, рассказанная им самим» (издана посмертно, 1806). Альфьери похоронен во флорентийской базилике Санта-Кроче, между Макиавелли и Микеланджело, автором его надгробия является Антонио Канова.

Творчество 

Сам Альфьери классифицировал свои трагедии так:

«любовные» 
 «Клеопатра»
 «Филипп»
 «Розамунда»
 «Софонисба»
 «Октавия»

«трагедии свободы» 
 «Виргиния»
 «Заговор Пацци»
 «Тимолеон»
 «Агис»
 «Брут I»
 «Брут II»

«трагедии о борьбе за трон» 
 «Полиник»
 «Агамемнон»
 «Дон Гарсиа»
 «Мария Стюарт»

«трагедии семейных чувств» 
 «Орест»
 «Антигона»
 «Меропа»
 «Альцеста»

«трагедии внутренней борьбы» 
 «Мирра» — история любви Перея и Мирры.
 «Саул» (1782) — посвящена его другу Томмазо Вальперга ди Калузо

Альфьери принадлежат шесть комедий в стихах (1800-1802), около 200 сонетов, поэма «Отмщённая Этрурия», 16 сатир, антифранцузские (связанные с наполеоновскими походами в Италию) памфлеты «Мизогалл» (1799), эпиграммы, пять од, переводы из античных авторов. Он писал также теоретические трактаты.

В 1827 году А. С. Пушкин перевёл монолог Изабеллы из трагедии Альфьери «Филипп» («Сомненье, страх, порочную надежду…»).

Примечания

Литература 
 Альфиери В. Орест. Саул. Мирра. Брут Второй / Пер. с итальян. // Гольдони К. Комедии. Гоцци К. Сказки для театра. Альфьери В. Трагедии. — М., Художественная литература, 1971.
 Гливенко И. И., Витторио Альфьери. Жизнь и произведения, т. 1, СПБ. 1912;
 Дживелегов А. К. и Мокульский С. С., История западноевропейского театра, т. 2, М., 1957;
 Де Санктис Ф., История итальянской литературы, т. 2, М., 1964;
 Мокульский С. С., Итальянская литература…, М., 1966;
 Реизов Б. Г., Итальянская литература XVIII в., [Л.], 1966:
 Maier В., Alfieri, [Palermo], [1957]:
 Bustico G., Bibliografia di V. Alfieri, 3 ed., interamente rifatta e continuata sino al 1926, Firenze, 1927;
 Fabrizi A., Rassegna alfieriana (1961 — 67), «Lettere italiane», 1968, № 1.
 Томашевский Н. Витторио Альфьери // Гольдони К. Комедии. Гоцци К. Сказки для театра. Альфьери В. Трагедии. — М., Художественная литература, 1971.
 Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция. 1978.

Ссылки 

 

Поэты Италии
Итальянские поэты
Драматурги Италии XVIII века
Мемуаристы Италии XVIII века
Члены Туринской академии наук
Авторы и произведения, переводившиеся Пушкиным
Похороненные в базилике Санта-Кроче во Флоренции